Het wereldkampioenschap superbike van Boedapest 1988 was de tweede ronde van het wereldkampioenschap superbike 1988. De races werden verreden op 30 april 1988 op de Hungaroring nabij Mogyoród, Hongarije.

Race 1

Race 2

Tussenstanden na wedstrijd

1988
Boedapest